Pools handbalteam (mannen)
 Pools handbalteam (vrouwen)